Hamilton River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hamilton River (vattendrag i Australien), Queensland,

Nya Zeeland 

 Hamilton River (vattendrag i Nya Zeeland, lat -41,95, long 172,90), 
 Hamilton River (vattendrag i Nya Zeeland, Nelson), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar